Pierre Rodier (?-1330) : chancelier de France sous Charles IV le Bel puis évêque de Carcassonne.
 Pierre Rodier (1939- ) : graveur en médailles français, Graveur général des monnaies de l'Atelier des Monnaies et Médailles de 1994 à 2001.